Ciconiphilus är ett släkte av insekter som beskrevs av Bedford 1939. Ciconiphilus ingår i familjen spolätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spolätare
Ciconiphilus